Binnbach heißen folgende Bäche:
 Schliefbach, Zufluss des Birsig in der Nordwestschweiz
 Binnbach (Schafbach), Zufluss des Schafbachs im Westerwald